Соломо́н Я́ковлевич Шмуле́вич (1890, Тифлис — 1918, Владикавказ) — активный участник революционного движения на Кавказе, работник республиканского штаба Красной Армии.

Биография 
Соломон Яковлевич Шмулевич родился в Тифлисе в семье ремесленника. Закончил 5-ю мужскую гимназию на Авлабаре. До 1917 года работал на Центральном телеграфе. В 1917 году за революционную деятельность был выслан из Грузии. Приехав во Владикавказ, он сразу включился в революционную работу. В 1918 году Шмулевич являлся членом Владикавказского Совета рабочих и солдатских депутатов, а 3 июля был введен в состав Владикавказского комитета РКП(б).

В 1918 году погиб от рук контрреволюционеров во время Августовских событий во Владикавказе.

Память 
 Именем Соломона Шмулевича названа улица во Владикавказе.
 Похоронен в братской могиле в Комсомольском парке, которая является объектом культурного наследия регионального значения.

Примечания

Литература 
 
 Кадыков А. Н., Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник, изд. Респект, Владикавказ, 2010, стр. 384—385, ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 124, ISBN 5-93000-005-0

Родившиеся в 1890 году
Умершие в 1918 году
Умершие во Владикавказе
Политики Северной Осетии
Революционеры России
Большевики